Раши́да Фрост (), в девичестве — Ба́нкер (; 25 мая 1982, Атланта, Джорджия, США) — американский рэпер и актриса.

Биография 
Рашида Банкер (фамилия Фрост в девичестве) родилась 25 мая 1982 года в Атланте (штат Джорджия, США).

Рашида начала свою музыкальную карьеру в 1998 году и в настоящее время она записала 6 музыкальных студийных альбомов.

С 1999 года Рашида замужем за своим менеджером Кирком Фростом. У супругов есть два сына — Кай Фрост (род.04.10.2000) и Картер Фрост (род.21.08.2013).

Студийные альбомы 
 2001: Dirty South
 2006: GA Peach
 2007: Dat Type of Gurl
 2009: Certified Hot Chick
 2012: Boss Chick Music

Независимые альбомы 
 2002: A Ghetto Dream

Миксы 
 August 20, 2009: Terrestrial B%$C#
 September 27, 2009: Boss Bitch Music'
 September 27, 2009: 'Ground Breaker
 March 11, 2010: Boss Bitch Music Vol.2
 April 18, 2011: Boss Bitch Music Vol.3
 January 30, 2012: Boss Bitch Music Vol.4

Примечания

Ссылки